Реаге́нт — химический термин.
 То же, что и реактант, т. е. исходное вещество, участвующее в химической реакции.
 То же, что и химический реактив.